Первый дивизион 1992/1993 — 90-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 7 августа 1992 года и закончился 16 мая 1993 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1992/1993
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1992 году
Спорт в Бельгии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993